Bionic може значити:

 Bionic (бібліотека) — стандартної бібліотеки мови Сі, який використовується в ОС Android.

Музика 

 «Bionic» — альбом гурту «Sandbox».
 «Bionic» — альбом Крістіни Агілери.